Dave Spina, född 5 juni 1983 i Mesa, Arizona, är en amerikansk professionell ishockeyspelare som spelar för HC TPS i FM-ligan. Den 28 juni 2012 skrev han på ett tryout-kontrakt med Modo Hockey. Efter provspelet belönades Spina den 21 augusti 2012 med ett kontrakt för resten av säsongen. Den 22 mars 2013 förlängde Modo kontraktet med Spina med ett år, med en option på ytterligare ett år.

Efter att ha fått lämna Modo den 6 februari 2014 skrev Spina på för FM-ligalaget SaiPa.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar 

Amerikanska ishockeyspelare
Födda 1983
Spelare i Springfield Falcons
Spelare i San Antonio Rampage
Spelare i Iserlohn Roosters
Spelare i Modo Hockey
Spelare i SaiPa
Spelare i Peoria Rivermen (2005–2013)
Män
Levande personer
Idrottare från Arizona
Spelare med anknytning till USA Hockey National Team Development Program
Spelare i Johnstown Chiefs
Spelare i Utah Grizzlies (2001–2005)
Ishockeyspelare i Boston College Eagles (herrar)
Alumner från Boston College
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Amerikanska idrottare under 1900-talet
Spelare i South Carolina Stingrays
Spelare i HC TPS
Personer från Mesa
Spelare i Texas Tornado
Spelare i Team USA (USHL)